Дьюсбери:

 Дьюсбери — город в Западном Йоркшире.

Персоналии 
  — британский архитектор.
 Дьюсбери, Уильям (1725—1786) — специалист по работе с эмалью и британский предприниматель XVIII века.